Wierchomla Wielka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój
 Wierchomla Mała – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój